Petiville, commune française du Calvados ;
 Petiville, commune française de la Seine-Maritime.